Myers steht für:

 Myers, einen englischen Familiennamen und dessen Träger

Orte in den USA:
 Myers (Idaho)
 Myers (Kentucky)
 Myers (Montana)
 Myers (New Mexico)
 Myers (New York)
 Myers (Ohio)
 Myers (Oklahoma)
 Myers (South Carolina)
 Myers (Tennessee)
 Myers (Washington)
 Myers Corner (New York)
 Myers Flat (Kalifornien)
 Myers Grove (New York)

 Fort Myers, Stadt in Florida

Astronomie:
 21456 Myers, Asteroid des Hauptgürtels

Testverfahren:
 Myers-Briggs-Typindikator, Indikator zur Einschätzung der Persönlichkeit

Unternehmen:
 Myers Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Consolidated Motor Car Company (Georgia), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Myers

Geographische Objekte:
 Myers-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Mount Myers, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Myres
 Meyers
 Mayers